Het WTA-tennistoernooi van Filderstadt (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2000 vond plaats van 2 tot en met 8 oktober 2000 in de Duitse stad Filderstadt. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

De Zwitserse Martina Hingis won zowel de titel in het enkelspel als die in het dubbelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de met een wildcard deelnemende Belgische Kim Clijsters in twee sets. Hingis wist voor de vierde keer het toer­nooi van Filderstadt op haar naam te schrij­ven. Het was haar 32e WTA-titel, de zesde van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 87.000 prijzen­geld op dit toernooi, alsmede een Porsche Boxster S.

Behalve Clijsters speelden er nog drie Belgische dames mee:
 Dominique Van Roost was als achtste geplaatst en bereikte de kwartfinale – daar moest zij de duimen leggen voor de latere winnares;
 Justine Henin had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij nog de tweede ronde;
 Sabine Appelmans verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Chanda Rubin en Sandrine Testud had de tweede zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Rubin speelde samen met de Spaanse Magüi Serna, maar zij strandden al in de eerste ronde.

Alle vier geplaatste teams deden wat zij moesten doen, en bereikten de halve finale.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis en Anna Koernikova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Arantxa Sánchez Vicario en Barbara Schett in twee sets. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. De Zwitserse Hingis had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Russin Koernikova drie.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Els Callens en Dominique Van Roost;
 Sabine Appelmans en de Roemeense Cătălina Cristea; 
 Kim Clijsters en de Duitse Barbara Rittner, met een wildcard toegelaten;
geen van hen kwam voorbij de eerste ronde.

Twee Nederlandse dames speelden mee:
 Caroline Vis en de Zuid-Afrikaanse Amanda Coetzer bereikten de tweede ronde;
 voor Manon Bollegraf en Nicole Arendt (VS) viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Filderstadt 2000
Filderstadt
Filderstadt